Ападана:

 Ападана — большой зал с крышей, поддерживаемой 72 колоннами, в древнеперсидском городе Персеполе.
 Ападана — одна из книг Кхудакка-никаи, состоит из стихотворных жизнеописаний Будды, паччекабудд, монахов и монахинь.